Kuala Lumpur Sevens 2001 – pierwsza edycja wchodzącego w skład IRB Sevens World Series turnieju Kuala Lumpur Sevens przeznaczonego dla męskich reprezentacji narodowych w rugby 7. Odbyła się w dniach 21–22 kwietnia 2001 roku na Petaling Jaya Stadium w Kuala Lumpur będąc szóstym turniejem sezonu 2000/2001.

Informacje ogólne 
Rozegrane na Petaling Jaya Stadium zawody były szóstym turniejem sezonu 2000/2001 IRB Sevens World Series i wzięło w nich udział szesnaście reprezentacji. Drużyny rywalizowały w pierwszym dniu systemem kołowym podzielone na cztery czterozespołowe grupy, po czym w drugim dniu osiem najlepszych awansowało do ćwierćfinałów, a pozostała ósemka zmierzyła się w walce o Bowl.

Wzmocnione zespoły Australii i Nowej Zelandii oraz ponownie odmłodzona kadra Fidżi łatwo awansowała do fazy pucharowej. W obecności 10 500 widzów w finale zawodów reprezentanci Australii pokonali Nowozelandczyków pierwszy raz od Australia Sevens 2000, zrównując się tym samym z nimi w klasyfikacji generalnej cyklu.

Faza grupowa

Grupa A

Grupa B

Grupa C

Grupa D

Faza pucharowa

Cup

Plate

Bowl

Klasyfikacja końcowa

Przypisy

Bibliografia 
 
 
 

IRB Sevens World Series (2000/2001)
Kuala Lumpur Sevens
Malezja w XXI wieku
2001 w Azji